Das Wort Internalisierung (v. lat. internus „innen befindlich“, „Verinnerlichung“) steht für:

 Internalisierung (Mathematik), ein Schema zur Abstraktion mathematischer Strukturen durch Übertragung einer Definition in allgemeinere Kategorien
 Internalisierung (Pharmakologie), den Rückzug von Rezeptoren in das Zellinnere
 Internalisierung (Sozialwissenschaften), die Verinnerlichung gesellschaftlicher Werte, Normen und sozialer Rollen
 Internalisierung (Wirtschaft), die Zurechnung externer Effekte auf den Verursacher
 das interne „Crossen“ von passenden Handelsaufträgen bei Dark Pools

Siehe auch:
 Internalisierungstheorie multinationaler Unternehmen